Als NUTS:RS oder NUTS-Regionen in Serbien wird die territoriale Gliederung Serbiens gemäß der europäischen „Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik“ (NUTS) bezeichnet.

Grundlagen 
In Serbien werden die drei NUTS-Ebenen wie folgt belegt:
 NUTS-1: 2 nicht-administrative Regionen
 NUTS-2: 4 nicht-administrative Regionen
 NUTS-3: 24 Bezirke (bei NUTS als област (oblast) bezeichnet) in Zentralserbien und der Vojvodina sowie die Hauptstadt Belgrad

Liste der NUTS-Regionen in Serbien

Siehe auch 
 ISO-3166-2-Codes für Serbien

Weblinks 
 Vollständige Liste der Schlüssel und Namen von NUTS:RS

Einzelnachweise 

Geographie (Serbien)
RS